Евгений Ушаков:
 Ушаков, Евгений Владимирович (1925—2012) — советский и российский живописец, создатель монументальных мозаичных полотен из бересты.
 Ушаков, Евгений Григорьевич (1901—1952) — генерал-майор артиллерии.
 Ушаков, Евгений Сергеевич (род. 1989) — украинский футболист.